Френк Кларк:
 Френк Кларк (актор) (1857—1945) — американський актор німого кіно
 Френк Кларк (футболіст) (1943) — англійський футболіст та тренер

Сторінки зі списками однофамільців-тезок